Mériel est un patronyme et toponyme français.

Patronyme 

 Albert Mériel (1840-après 1894), un homme politique français, maire de Caen ;
 André Mériel-Bussy (1902-1984), un peintre français ;
 Olivier Mériel (1955-), un photographe français.

Toponyme

Nom de localité 
 Mériel, une commune française du département du Val-d'Oise,
 la gare de Mériel, une gare ferroviaire française située dans la commune de Mériel ;

Odonyme 
 la rue Paul-Mériel, une rue de la ville française de Toulouse, nommée en hommage à Paul Mériel, un musicien toulousain.

Patronyme français